Sambia – kraina historyczna
 Sambia – półwysep na Morzu Bałtyckim
 Sambia – lud papuaski